Nils Björk är ett namn som kan avse:

 Nils Björk (politiker) (1866–1949), banvakt, småbrukare, politiker
 Nils Björk (militär) (1898–1989), generallöjtnant
 Nils Björk (ingenjör) (1928–2008), teknologie licentiat